Gland kan avse:

Geografi

Frankrike 

 Gland, Aisne, kommun i departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Gland, Yonne, kommun i departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Schweiz 

 Gland, Vaud, ort och kommun, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar